Amerikai Egyesült Államok
 Roxboro (Észak-Karolina)
 Roxboro (Massachussets)
 Roxboro (Washington)

 Kanada
 Roxboro (Calgary), Alberta
 Roxboro (Montréal), Québec

 Írország
 Roxboro (Írország)